KPN-toren (Haarlem)
 KPN-toren (Waalhaven)